Кубок президента АФК 2011 — 7-й розыгрыш международного клубного футбольного турнира Азиатской конфедерации футбола (АФК). Финальный этап прошёл 19—25 сентября 2011 года в Гаосюне, Тайвань.

Формат и участники 
В турнире приняли участие 12 команд, разбитые на 3 группы по 4 команды; по 2 команды вышли в финальный этап, где 6 клубов были разбиты на 2 группы по 3 команды, лучшие команды из групп определили победителя в решающем матче. Групповые турниры прошли в Камбодже, Мьянме и Непале; финальный этап принял Тайвань.

Первый этап

Группа A 
Матчи прошли 21—25 мая 2011 года в Пномпене, Камбоджа.

|}

Группа B 
Матчи прошли 13—17 мая 2011 года в Янгоне, Мьянма.

|}

Группа C 
Матчи прошли 20—24 апреля 2011 года в Катманду, Непал.

|}

Финальный этап 
Матчи прошли 19—25 сентября 2011 года в Гаосюне, Тайвань.

Группа A 

|}

Группа B 

|}

Финал 

|}

Награды 
По итогам турнира также были присуждены следующие призы:
 «Самый полезный игрок» (Most Valuable Player Award):  Чэнь Полян (Тайвань Пауэр Компани)
 «Лучший бомбардир» (Top Scorer):  Хо Минчхань (Тайвань Пауэр Компани)
 «Приз Честной игры» (Fair Play Award):  Нефтчи

Примечания

См. также 
 Лига чемпионов АФК 2011
 Кубок АФК 2011

Ссылки 
 Кубок президента на сайте АФК 
 Русскоязычная версия

2011
Футбол в Азии в 2011 году